Цари Альба-Лонги, согласно античной традиции, правили в XII—VIII веках до н. э. Их историческая реальность сомнительна. Разночтения в источниках незначительны и касаются в основном написания имен.

Краткий их перечень содержится у Тита Ливия , Овидия , Аппиана , Диона Кассия  и Аврелия Виктора  (которые не указывают дат правления), более подробный — у Дионисия Галикарнасского , Диодора Сицилийского  (указывающих даты) и в «Хронике Евсевия» (где указаны даты, но не родословные связи).

В списке имена приведены по Ливию, а даты правления — по «Хронике Евсевия»:
 Эней. Правил латинянами 3 года (1179—1176 до н. э.), основал династию
 Асканий. 38 лет (1176—1138 до н. э.), основатель города Альба-Лонги
 Сильвий, брат Аскания. 29 лет. (1138—1109), по Диодору — 49 лет
 Эней Сильвий, сын предыдущего. 31 год (1109—1078), по Диодору — «более 30 лет»
 Латин Сильвий, сын. 50 лет (1078—1028); по Дионисию — 51 год
 Альба Сильвий, сын. 39 лет (1028—989), Аппиан и Дион его пропускают, по Диодору — 38 лет
 Атис Сильвий, сын. 24 года (989—965), по Дионисию — Капет, правил 26 лет, по Диодору — Эпит, правил 26 лет; по Овидию — Эпит, по Евсевию — Египт, Аппиан и Дион его пропускают
 Капис Сильвий, сын. 28 лет (965—937), по Диодору — Апис
 Капет Сильвий, сын. 13 лет (937—924), по Дионисию и Диодору — Калпет, по Ливию и Овидию — Капет, по Евсевию — Карпент, Дион его пропускает
 Тиберин Сильвий, сын. 8 лет (924—916)
 Агриппа Сильвий, сын. 40 лет (916—876), по Дионисию и Диодору — 41 год, по Овидию — его имя Акрот, и он был братом Ремула, Дион его пропускает
 Ромул Сильвий, сын. 19 лет (876—857), по Дионисию — Аллодий, по Овидию — Ремул, по Диодору — Аррамулий, по Евсевию и Аврелию Виктору — Аремул, Дион его пропускает.
 Авентин Сильвий, сын. 37 лет (857—820)
 Прока Сильвий, сын. 23 года (820—797), Диодор и Дион его пропускают
 Амулий Сильвий, младший сын. 44 года (797—753), по Дионисию — 42 года
 Нумитор, старший брат Амулия.
 753 до н. э. — начало правления Ромула в Риме.

В дальнейшем из царей Альба-Лонги в источниках упоминается только Гай Клуилий, вскоре после смерти которого город был побежден и захвачен римлянами при царе Тулле Гостилии (середина VII века до н. э.).

Фамильное древо царей Альба-Лонги

Примечания 

Альб
Альб
Цари Альба-Лонги